Deux associations scientifiques portent le nom de Société de mathématiques appliquées et industrielles:
 La Société de mathématiques appliquées et industrielles (association française), française, parfois abrégée en SMAI
 La Société de mathématiques appliquées et industrielles (association américaine), américaine, traduction de Society for Industrial and Applied Mathematics, dont l'acronyme est SIAM.